Адам Полашек (; 12 июля 1991, Острава, Чехия) — чешский профессиональный хоккеист, защитник. Игрок клуба «Спарта» и сборной Чехии по хоккею с шайбой.

Биография 
Родился в чешском городе Острава 12 июля 1991 года. Воспитанник системы хоккейного клуба «Витковице», выступал за команды клуба в юниорских и международных соревнованиях. В 2009 году отправился за океан выступать за команду главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Принц Эдуард Айленд Рокет». В составе команды провёл два сезона, сыграл 137 матчей, забросив 20 шайб и отдав 60 голевых передач.

В 2010 году права на игрока были закреплены на драфте НХЛ за командой «Ванкувер Кэнакс». 7 апреля 2011 года хоккеист подписал контракт с командой. Сезон 2011/12 выступал в Американской хоккейной лиге за команду «Чикаго Вулвз».

В сезоне 2013/14 выступал за команду АХЛ «Ютика Кометс», а также в хоккейной лиге Восточного побережья за клуб «Каламазу Уингз». 25 декабря 2013 года Полашек расторг контракт с командой по обоюдному согласию. Окончание сезона доиграл в чешской Экстралиге, в составе пражской «Спарты».

В составе пражского клуба провёл ещё два сезона, завоевал бронзовые и серебряные медали первенства. В 2016 году Полашек подписал контракт с командой КХЛ «Сибирь». выступал в команде в сезоне 2016/17, а также в начале сезона 2017/18. 7 октября 2017 года присоединился к команде «Сочи». Перед началом сезона 2018/19 перешёл в нижнекамский «Нефтехимик», за который выступал до 2019 года и летом вернулся в пражскую «Спарту». В начале 2020 года перешёл в финский клуб «Таппара». Сезон 2020/21 начал в команде «Витковице», но уже 6 декабря 2020 года перешёл в «Спарту», за которую выступает в настоящее время.

Выступал за сборную Чехии на молодёжном и юниорском чемпионатах мира по хоккею с шайбой. В 2015 году принял участие в матчах Европейского хоккейного тура. В 2018 году дебютировал за основную сборную на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Достижения

Командные 

 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2016
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2014 и 2021

Личные 

 Лучший защитник чешской Экстралиги сезона 2014/2015
 Лучший бомбардир (36 очков), снайпер (10 шайб) и ассистент (26 передач) среди защитников чешской Экстралиги сезона 2014/2015

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Шарлоттаун Айлендерс»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Ютика Кометс»
Игроки ХК «Литомержице»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК «Витковице Стил»